Hofkerk (Amsterdam)
Hofkerk of Sint-Petrus' Bandenkerk (Bergeijk)
Hofkerk (Cetinje)
Hofkerk (Delft)
Hofkerk (Goor)
Hofkerk (Innsbruck)
Hofkerk (Den Haag)
Hofkerk (Hardegarijp)
Hofkerk (Oldenzaal)